Fabio Schiochet – politico brasiliano
 Murilo Schiochet – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Serginho Schiochet – allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 brasiliano